Национальный банк Таджикистана () — центральный, эмиссионный, резервный банк Республики Таджикистан, входящий в общую банковскую систему страны.

Статус 
Национальный банк Таджикистана является самостоятельным юридическим лицом, он не несёт ответственность по обязательствам Республики Таджикистан, принятым без его согласия.

Банк находится в собственности республики и подотчётен перед Парламентом Таджикистана — Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Председатель Национального банка Таджикистана — Холикзода Хоким Хикматулло.

Функции 
Основные функции Национального банка Таджикистана:
 разработка и проведение денежно-кредитной и валютной политики государства;
 действует как банкир государства и его финансовый агент;
 лицензирует, осуществляет надзор и регулирование деятельности банков и других небанковских финансовых организаций;
 является кредитором последней инстанции для банков;
 осуществляет эмиссию денег и организует их обращение;
 хранение и управление валютными резервами государства;
 составляет платёжный баланс государства.

См. также 
 Экономика Таджикистана
 Таджикский сомони

Примечания

Ссылки 

 
 Национальный банк Таджикистана в Душанбе

Таджикистан
Банки Таджикистана
Банки, основанные в 1991 году